Emrich steht für:
 Emrich (Marke), einer 1878 von Isidor Emrich in Pforzheim gegründeten Marke
 den Namen der deutsch-jüdischen Familie Emrich in Mühlacker

Emrich ist der Familienname folgender Personen:

 Armin Emrich (* 1951), deutscher Handballspieler und -trainer
 Clyde Emrich (1931–2021), US-amerikanischer Gewichtheber
 Dieter Emrich (1929–2007), deutscher Nuklearmediziner
 Eike Emrich (* 1957), deutscher Sportsoziologe, Sportökonom und Sportfunktionär
 Fritz Emrich (1894–1947), deutscher Politiker (KPD)
 Gerhard Emrich (* 1940), deutscher Neogräzist
 Hermann Emrich (1901–1979), deutscher Beamter und Literaturwissenschaftler
 Hinderk Meiners Emrich (1943–2018), deutscher Psychiater, Psychoanalytiker und Philosoph
 Johann Emrich (~1520–1588), Mediziner und Botaniker, siehe Johann Aicholz 
 Julius Emrich (* 1985), deutscher Handballspieler
 Lothar Emrich (1943–2012), deutscher Künstler
 Louis Emrich (1893–1974), deutscher Journalist Schriftsteller und Prognostiker
 Wilhelm Emrich (1909–1998), deutscher Literaturwissenschaftler und Herausgeber
 Willi Emrich (1893–1963), Direktor des Hauptverwaltungsamts der Stadt Frankfurt am Main, Buchautor

Siehe auch:
 Emmrich
 Emerich
 Emmerich
 Imre